Чемпионат Нидерландов по футболу 1981—1982 является 26 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 20 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 1014 голов (в среднем 3,31 гола за игру). Матчи чемпионата посетило 2 721 100 человек (в среднем 8 892 за матч).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 АЗ '67 стал обладателем Кубка Нидерландов 1981—1982 и квалифицировался в Кубок обладателей кубков.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1981/1982
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1981 году
Спорт в Нидерландах в 1982 году